Durkhanai Ayubi – chef e scrittore afgano
 Mary Ayubi – regista cinematografica e giornalista afghana
 Najiba Ayubi – giornalista e attivista afghana per i diritti umani e la libertà di stampa
 Nazih Ayubi – scrittore egiziano
 Qari Salahuddin Ayubi – politico talebano afgano